Booth's Gin é uma famosa marca de gim pertencente ao conglomerado Diageo.

Gins
Marcas da Diageo